Le traité de Paix perpétuelle fut signé entre Jacques IV d'Écosse et Henri VII d'Angleterre en 1502. Il se proposait de mettre fin aux luttes armées récurrentes qui opposaient l'Angleterre et l'Écosse depuis deux cents ans. Une partie de ce traité prévoyait le mariage de Jacques IV et de Marguerite Tudor, fille de Henri VII. 

Ce traité fut rompu en 1513, quand Jacques IV envahit l'Angleterre en soutien des Français, qui avaient été précédemment attaqués par les Anglais. Cette invasion était le résultat du respect des obligations d'un ancien traité d'aide mutuelle, le Auld Alliance (la Vieille Alliance), signé entre la France, l'Écosse et la Norvège, qui constitua la base des relations franco-écossaises de 1295 à 1903. L'invasion écossaise aboutit à une défaite, et Jacques IV fut tué à la bataille de Flodden Field. 

Malgré son abrogation, le traité de paix perpétuelle eut un effet à long terme, puisque, grâce à lui, des enfants naquirent de l'union entre Jacques IV et Marguerite Tudor. Leur arrière-petit-fils, Jacques VI d'Écosse put ainsi devenir également roi d'Angleterre, sous le nom de Jacques I, ce qui aboutit à l'Union des Couronnes.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des traités de paix

Liens externes 
 Treaty of Perpetual Peace

Paix Perpetuelle
Paix perpetuelle
Paix perpetuelle
Angleterre des Tudor
Histoire moderne de l'Écosse
1502 en droit
1502 en Angleterre
1502 en Écosse
Henri VII (roi d'Angleterre)
Jacques IV (roi d'Écosse)